Juan Romero  puede referirse a:

 Juan Ángel Romero Isasi (1934-2009), futbolista paraguayo.
 Juan Bautista Romero y Almenar (1807-1872), comerciante y filántropo español.
 Juan Cristóbal Romero (n. 1974), poeta chileno.
 Juan Esteban Romero (n. 1977), abogado y político argentino.
 Juan José Romero (1842-1915), abogado y político argentino.
 Juan José Romero (n. 1979), exfutbolista y entrenador argentino.
 Juan Manuel Romero (n. 1974), poeta español.
 Juan María Romero (n. 1953), futbolista español.
 Juan Pablo Romero (n. 1998), futbolista argentino.
 Juan Pablo Romero Fuentes (n. 1983), profesor y activista guatemalteco.
 Juan Sebastián Romero (1978-2011), político y activista colombiano.
 Juan Romero Alpuente (1762-1835), político jacobino español.
 Juan Romero de los Santos (1727 o 1729-1825), torero español
 Juan Romero y Moreno (1827-1893), político y militar español.

Otros 
 La transición de Juan Romero (1919), cuento de H. P. Lovecraft.

Véase también 
 Juan Carlos Romero, desambiguación.
 Juan José Romero (desambiguación), desambiguación.